Гербы муниципальных районов России:
 Герб Октябрьского района (Амурская область)
 Герб Октябрьского района (Волгоградская область)
 Герб Октябрьского района (Костромская область)
 Герб Октябрьского района (Оренбургская область)
 Герб Октябрьского района (Пермский край)
 Герб Октябрьского района (Приморский край)
 Герб Октябрьского района (Ростовская область)
 Герб Октябрьского района (ХМАО — Югра)
 Герб Октябрьского района (Челябинская область)